Hasenpfote ist:

 die Pfote eines Hasen als Talisman
 eine Bezeichnung für das Gebäck Eclair
 ein Pilz, siehe Hasenpfote (Pilz)
 die Pfötchenstellung, ein Symptom der Hyperventilation
 der MacGuffin in Mission: Impossible III

Siehe auch:

 Hasenpfötchen